Сан Антонио, Гранха има више значења:

 Сан Антонио, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Антонио, Гранха (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Антонио, Гранха (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Антонио, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Антонио, Гранха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику